Kerdaniel peut désigner :
 un patronyme
 René Constant Le Marant de Kerdaniel, amiral
 Pierre-Loïc Le Marant de Kerdaniel
 Pierre-Yves Le Marant de Kerdaniel, médecin
 Édouard Le Marant de Kerdaniel, écrivain sous le pseudonyme de Jean Plémeur et Yan Braz
 un nom de plume
 du journaliste Henri Anger
 un toponyme
 Saint-Jean-Kerdaniel, commune des Côtes-d'Armor
Nom de plume
Pseudonyme collectif
Mononyme